Esistono due comuni francesi con questo nome

 Velles – Alta Marna
 Velles – Indre